Chalon oder Châlons ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Chalon (Isère) im Département Isère, bis 2012: Châlons
 Le Chalon im Département Drôme
 Châlons-du-Maine im Département Mayenne
 Châlons-en-Champagne im Département Marne
 Chalon-sur-Saône im Département Saône-et-Loire
 Châlons-sur-Vesle im Département Marne
 Château-Chalon im Département Jura

französisches Verwaltungsgebiet:
 Arrondissement Chalon-sur-Saône im Département Saône-et-Loire

sowie
 Grafschaft Chalon-sur-Saône mit der Stammlinie Haus Chalon
 Château-Chalon (Weinbaugebiet),  Weinbaugebiet innerhalb der Weinbauregion Jura

und
 Chalon (Fluss), Fluss im Département Drôme
 Châlon (Andelot), Fluss im Département Allier

Chalon ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Edward Chalon (1780–1860), britischer Maler
 Anna Chalon (* 1989), französische Singer-Songwriterin, Gitarristin und Performerin
 Hugo von Chalon (Bischof) (* um 1260; † 1312), Bischof von Lüttich und Erzbischof von Besançon
 Jean Chalon (1935–), französischer Journalist und Schriftsteller
 Jean IV. de Chalon-Arlay (1443–1502), französischer Adliger, Gouverneur von Bretagne
 Johann von Chalon-Arlay (1300/01–1335), Bischof von Basel
 John James Chalon (1778–1854), Schweizer Landschafts- und Genremaler sowie Lithograf
 Louis Chalon (1866–1916), französischer Maler, Illustrator, Gold- und Silberschmied und Bildhauer
 Louis de Chalon-Châtel-Guyon (1448–1476), ältester Sohn des Fürsten von Orange; Vertrauter Karls des Kühnen
 Nicolas Chalon du Blé (1652–1730), französischer Diplomat und Marschall von Frankreich
 Philibert de Chalon (1502–1530), Fürst von Orange, Herzog von Gravina, Graf von Tonnerre und Charny sowie Herr von Arlay und Nozeroy

 Chalon (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht aus dem Burgund
 Schloen (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht, häufig Chalon geschrieben 

Siehe auch:
 Chalonnes
 Chalon-Arlay